Жуан Коррейя (): Коррейя, Жуан (род. 1979) — португальский регбист.
 Коррейя, Жуан (род. 1996) — португальский и кабо-вердианский футболист.